Lilla Mörtsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Mörtsjön, Småland, sjö i Oskarshamns kommun,  (2,9 ha)
Lilla Mörtsjön, Östergötland, sjö i Boxholms kommun och Kinda kommun,  (8,98 ha)
Lilla Mörtsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (11,1 ha)
Lilla Mörtsjön (Vårdinge socken, Södermanland), sjö i Södertälje kommun,  (2 ha)
Lilla Mörtsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun, 
Lilla Mörtsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Lilla Mörtsjön (Järbo socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (0,5 ha)
Lilla Mörtsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (5,71 ha)
Lilla Mörtsjön (Järvsö socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lilla Mörtsjön (Los socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Mörtsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn